Deiss ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Deiss (1950–2021), österreichischer Diplomat, Buchautor und Komponist
 Joseph Deiss (* 1946), Schweizer Politiker
 Joseph Jay Deiss (Jay Deiss) (1912–1999), US-amerikanischer Schriftsteller und Historiker
 Lucien Deiss (1921–2007), französischer Kirchenliedkomponist

Siehe auch:
 Deis